Alexandre I da Rússia — czar da Rússia
Papa Alexandre I
Alexandre I de Alexandria — papa (patriarca) de Alexandria
Ptolemeu X Alexandre I — rei do Egito
Alexandre I da Geórgia — rei da Geórgia
Alexandre da Grécia — rei da Grécia
Alexandre I da Escócia — rei da Escócia
Alexandre I da Sérvia — rei da Sérvia
Alexandre I da Iugoslávia — rei da Iugoslávia
Ilha Alexandre I — lha das Antilhas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos

Desambiguações de história